Guemesia — род тероподовых динозавров из семейства абелизаврид, известных по ископаемым остаткам из верхнемеловой (кампанской)  (Los Blanquitos Formation) в провинции Сальта, Аргентина. Включает единственный вид, описанный по почти полной черепной коробке, — Guemesia ochoai. Является одним из самых маленьких абелизаврид, известных науке.

История открытия 
Голотип IBIGEO-P 103 представлен небольшой, почти полной черепной коробкой. Экземпляр был обнаружен в красноватых песчанистых алевролитах, которые соответствуют кампанской формации Лос-Бланкитос, обнажающихся в южной части Amblayo Valley (Сальта, Аргентина). Это первый бесспорный представитель абелизаврид, окаменелости которого были найдены на северо-западе Аргентины.

Род и вид были научно описаны группой палеонтологов под руководством Федерико Агнолина (Federico Agnolín) в 2022 году. Родовое название Guemesia дано в честь генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса, защищавшего северо-западную Аргентину во время войны за независимость Аргентины. Видовое название ochoai дано в честь Хавьера Очоа (Javier Ochoa) — работника регионального музея «Florentino Ameghino», обнаружившего голотип.

Филогения 
Филогенетический анализ Агнолина и соавторов (2022) восстановил Guemesia в составе клады абелизаврид Brachyrostra.

Палеоэкология 
Помимо Guemesia, из отложений формации Лос-Бланкитос известны остатки манираптора  (иногда рассматривается как карнозавр) и титанозавров.

Примечания 

Абелизавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2022 году
Очоа